CCO, sigle de trois caractères, composé des deux lettres C et O, peut faire référence à :
 Cellule de crise opérationnelle
 Chief commercial officer, nom donné au directeur commercial dans les entreprises anglo-saxonnes ;
 Chief content officer : directeur ou responsable des contenus ;
 Chief Customer Officer : assure la représentation du client au sein de l'entreprise ;
 Corporate ou Chief Compliance Officer : responsable d’entreprise chargé de superviser et de gérer les questions de conformité au sein d’une organisation ;
 , titre donné à certains employés d'agences de publicité ;
 Centre de Coordination des Opérations (Air France) ;
 Centre de communication de l’Ouest, à Nantes ;
 Communauté de communes des Olonnes, une structure intercommunale française ;
 Carolina, Clinchfield and Ohio Railway, une ligne exploitée par le Clinchfield Railroad ;
  (Close Combat Optic), une optique pour les armes légères, produite par Aimpoint AB ;
 CC0, une licence Creative Commons plus ou moins équivalent au domaine public ;
 Centre culturel œcuménique Jean-Pierre-Lachaize ;
 Conseil de la coopération de l'Ontario ;
 conception à coût objectif, une démarche visant à contrôler et optimiser le coût de fabrication d’un produit.
 complexe cumulo-ovocytaire, complexe qui apparait lors de la gametogénèse femelle lorsque l’ovule quitte l’ovaire.
Constructive Constained Optimization, une méthode itérative de génération de graphs répondant à des contraintes.
Chargé de Conduite, dans le domaine des réseaux électriques, le CCO est la personne chargée de conduire le réseau de transport HTB (aussi appelée dispatcher chez RTE) ou bien le réseau de distribution HTA (Enedis).

CCO est un code qui peut faire référence à :
 , en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 chinantèque de Comaltepec, une langue, selon le code des langues.

Notes et références